Bovril (rundvleesextract), een rundvleesextract in pastavorm dat vooral gebruikt wordt ter bereiding van drinkbouillon
Bovril (Entre Ríos), een plaats in de Argentijnse provincie Entre Ríos